De Boris en Glebkerk is een veelgebruikte naam voor een kerk in Oost-Europa, zie:
Boris en Glebkerk (Zjoezino)
Opstandingskathedraal (Toetajev)